Das Qatar Classic 2010 fand vom 7. bis 12. November 2010 in Doha, Katar statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Platinum. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 60.
 
Titelverteidiger war Nick Matthew, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen Karim Darwish ausschied. Im Vorjahr hatte Matthew gegen Darwish im Finale gewonnen. Im diesjährigen Endspiel traf Karim Darwish auf Amr Shabana, den er mit 8:11, 11:2, 11:7 und 11:6 besiegte. Nach 2008 gewann Darwish damit zum zweiten Mal das Qatar Classic. Bei den Damen sicherte sich Nicol David den Titel, im Finale besiegte sie Rachael Grinham mit 11:5, 11:8 und 11:9. Vorjahressiegerin Jenny Duncalf schied im Halbfinale gegen Grinham aus.
 
Das Teilnehmerfeld der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus jeweils 32 Spielern, davon waren acht Plätze bei den Herren und sechs Plätze bei den Damen für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler bei den Herren wurden gesetzt, bei den Damen die 16 besten Spielerinnen. Per Wildcard erhielt Abdulla Mohd Al Tamimi einen Startplatz im Hauptfeld, bei den Damen wurde keine Wildcard vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2010
PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Doha